Колтовские:

 Колтовские — дворянские роды.
 Колтовские — исторический район Санкт-Петербурга.

См. также 
 Колтовский